Schwedter Tor steht für:

 Schwedter Tor (Angermünde), in Angermünde, Brandenburg
 Schwedter Tor (Chojna) in Chojna, Polen